M7 kan syfta på
 M7 (Ungern) – en motorväg 
 M7 (Irland) – en motorväg 
 M7 – en motorväg i Pakistan, se Lista över motorvägar i Pakistan
 M7 – en öppen stjärnhop, se Messier 7
 M7 – en finländsk minläggare, se minläggaren, se Pommi
 HMS M7 – en minsvepare
 Macchi M.7 – en flygbåt
 M7 Borås – en svensk basketklubb från Borås